Hewlett peut faire référence à :

Patronyme 

 David Hewlett, un acteur canadien, né le  au Royaume-Uni et vivant aux États-Unis ;
 Jamie Hewlett, un auteur de bande dessinée britannique né le  ;
 Roger Hewlett, un acteur américain né le  ;
 William Hewlett (1913-2001), un ingénieur américain en électronique, cofondateur, avec David Packard, de la société Hewlett-Packard.

Entreprise 
 Hewlett-Packard (HP), une entreprise multinationale d'informatique et d'électronique d'origine américaine, créée en 1939 par William Hewlett et David Packard ;
 Le garage Hewlett-Packard, un ancien garage de Palo Alto, en Californie, lieu de création de cette entreprise.

Toponyme 

 Hewlett, un hameau du comté de Nassau (État de New York, États-Unis).
Patronyme anglais